Barrakka Lift – winda istniejąca w latach 1905–1983
 Barrakka Lift – winda wybudowana w roku 2012